Squids, Engels voor inktvis, rechtstreeks verwijzend naar pijlinktvissen
 Squid (band), een Engelse band uit Brighton
 Squid (software), een proxyserver die onder de GNU GPL is vrijgegeven
 Squid (videospel)) (2011), een tactisch rollen-videospel
 Squid (wapen), een anti-onderzeebootwapen dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt